Скандинавский крест — крест на флаге, вертикальная крестовина которого смещена в сторону древкового края полотнища.

Описание 
По одной из версий, скандинавский крест символизирует меч, по другой, христианство. Впервые подобный крест появился на флаге Дании — Даннеброге.

По одной из версий, такая форма креста обусловлена тем, что первоначально датский флаг был гонфалоном, то есть вертикально ориентированным полотнищем, которое вешалось на горизонтальной перекладине. При переходе к современному виду флаг был повёрнут на 90 градусов, так что бывший верхний край стал древковым.

В настоящее время скандинавский крест присутствует на флагах шести государств — Дании, Исландии, Фарерских островов, Норвегии, Финляндии и Швеции, на флагах некоторых территориальных образований Северной Европы, а также на флагах некоторых финно-угорских народов (ингерманландцев, вепсов, сету).

В России в Республики Коми с 2010 года идёт дискуссия об изменении национального флага в пользу скандинавской версии, поскольку финно-угорские народы, к которым относятся коми, в большинстве используют именно такую государственную и национальную символику.

Скандинавские кресты на флагах государств

Скандинавские кресты на флагах других современных территорий 
Появление скандинавского креста на флагах Оркнейских и Шетландских островов в составе Великобритании не случайно. Данные территории длительное время были связаны с Норвегией, однако позднее отошли к Великобритании.

Скандинавские кресты на флагах городов

Скандинавские кресты на флагах ныне не существующих образований

Скандинавские кресты на флагах народов 
Также скандинавские кресты присутствуют на флагах народов финно-угорской группы, проживающих на северо-западе России — вепсов, води, ингров, карелов, людиков (карелов-людиков) и сету.

Проекты флагов со скандинавскими крестами

Другие флаги, использующие скандинавский крест

См. также 

 Крест святого Георгия
 Панславянские цвета

Примечания

Литература 
 Foley, John (1995). Под редакцией Johan Rosell. Tecken, märken och symboler. Stockholm: Forum. Стр. 160—170. ISBN 91-37-10722-4
 Allt om världens flaggor. Stockholm: Bonnier Impact. 2007. ISBN 91-85605-09-3
 Talocci, Mauro (1996). Flaggor från hela världen. Natur och Kultur. Стр. 247. ISBN 91-27-05867-0
 Andersson, Per (1992). Nordiska korsflaggor. Mjölby: Bokförlaget Draking. Стр. 111. ISBN 91-87784-04-1

Типы крестов
Флаги